Мелен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Мелен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Мелен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор
 Мелен (проєкт) — проєкт водопостачання Стамбула
 Маргарета фон Мелен, уроджена Ваза (1489—1541) — шведська шляхтанка.